Electric Youth é o segundo álbum da cantora e compositora americana Debbie Gibson, lançado em 24 de janeiro de 1989 pela gravadora Atlantic Records. É o álbum de maior sucesso da carreira de Gibson, permanecendo no topo da parada de álbuns da Billboard 200 nos Estados Unidos por cinco semanas e alcançando a 8ª posição na UK Albums Chart.
O álbum foi incluído no box set de 2017, We Could Be Together, com sete remixes como faixas bônus.

Composição

Como em seu álbum de estreia, Out Of The Blue, todas as faixas foram escritas por Gibson, e ela produziu sozinha seis delas. Ela também recebeu metade dos créditos de produção em uma faixa ao lado de Fred Zarr, que produziu as outras quatro faixas. O álbum, como o primeiro, contém principalmente canções pop chiclete, embora outros estilos mais maduros sejam tocados.

Singles 

Electric Youth gerou quatro singles, sendo o primeiro o single mais famoso de sua carreira.

Lost in Your Eyes, que ocupou o primeiro lugar na Billboard Hot 100 por 3 semanas nos Estados Unidos. No Brasil, também fez bastante sucesso e integrou a trilha sonora internacional da novela O Salvador da Pátria, foi uma das 10 músicas mais tocadas entre 1989/1990.

 Electric Youth, a faixa-título do álbum, perdeu apenas o Top 10, alcançando a 11ª posição.

No More Rhyme, terminando na 17ª posição.

We Could Be Together na posição 71.

Sucesso comercial 

Nos Estados Unidos, o álbum foi certificado 2x Platina pela RIAA e vendeu mais de 4 milhões de cópias em todo o mundo. Gibson promoveu o álbum com The Electric Youth World Tour em 1989. Paralelamente ao álbum, ela criou o perfume Electric Youth sob a Revlon e vários itens essenciais de maquiagem para meninas através da Natural Wonder Cosmetics, um de seus patrocinadores na época, distribuído em todos os EUA.

O álbum também inspirou um musical original de mesmo nome, que estreou no Starlight Dinner Theatre (antigo Mark Two Dinner Theatre) em Orlando, Flórida. Dean Parker escreveu o livro e Gibson co-produziu.

Lista de faixas 

Todas as faixas foram escritas por Deborah Gibson (Music Sales Corporation, ASCAP); todas as faixas são produzidas por Deborah Gibson, exceto onde indicado.

This Side

 Who Loves Ya Baby?
 Lost in Your Eyes
 Love in Disguise
 Helplessly in Love
 Silence Speaks (a Thousand Words)
 Should’ve Been the One

That Side

 Electric Youth
 No More Rhyme
 Over the Wall
 We Could Be Together
 Shades of the Past

CD bônus tracks

 We Could Be Together (Campfire Mix)
 No More Rhyme (Acoustic Mix)

Álbuns de Debbie Gibson
Álbuns de 1989